Орлы́:

 Орлы () — род крупных хищных птиц семейства ястребиных.
 Орлы — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина большие и благородные птицы, вестники Манвэ.
 «Орлы» — польская кинонаграда, вручается с 1999 года.

Топоним

Белоруссия 
 Орлы — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Орлы — село в Курмангазинском районе Атырауской области.

Польша 
 Орлы — сельская гмина в Перемышльском повяте Подкарпатского воеводства.

Россия 
 Орлы — упразднённый в 2011 году посёлок в Погарском районе Брянской области.
 Орлы — хутор в Михайловском районе Волгоградской области.
 Орлы — слобода в составе города Кирова.
 Орлы — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Орлы — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Орлы — посёлок в Покровском районе Орловской области.
 Орлы — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Орлы — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Орлы — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Орлы — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Орлы — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.

Украина 
 Орлы — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Орлы — село в Лысянском районе Черкасской области.